CO2Rail est une start-up texane fondée en 2020 par Eric Bachman et le chimiste chercheur à l'Université de Toronto Geoffrey Ozin. Elle est spécialisée dans la capture du dioxyde de carbone dans l'air avec des « wagons de train écologiques » récupérant l’énergie dégagée par le freinage pour alimenter les dispositifs de collecte de dioxyde de carbone qu’ils embarquent. Ce système a été co-conçu avec l'aide de chercheurs de l'Université de Sheffield, et devrait être opérationnel en 2023.

Ces wagons sont spécialement conçus pour récupérer l’énergie générée par le freinage des trains auxquels ils sont fixés afin de recharger les batteries qu’ils embarquent. Ainsi, chaque manœuvre de freinage complète produit suffisamment d'énergie pour éliminer plus de 1,5 tonne de , et le flux d’air généré par leur mouvement leur permet d'en capturer des volumes importants. Ces derniers sont dirigés vers une grande chambre cylindrique de collecte du , où un processus chimique le sépare et le stocke dans un réservoir ; l’air « décarboné » est ensuite évacué depuis l’arrière de la voiture.

Le cycle de capture dépend de la vitesse, un train plus rapide absorbe plus de  et atteint sa capacité plus rapidement. Pour un train plus rapide, la collecte d'air prend environ 45 minutes, les trains plus lents environ une heure ou 1,5 heure. Le cycle de désorption pour capter le  dure environ 5 ou 10 minutes. L’air collecté est dirigé vers une chambre cylindrique à l’intérieur de laquelle se déroule un processus chimique consistant à isoler le  dans un réservoir. Déchargé quotidiennement lors du changement d'équipage ou des arrêts de ravitaillement en carburant dans des wagons-citernes de  réguliers, le réseau organise la livraison du  récolté aux sites en route pour une séquestration souterraine permanente, ou la livraison aux utilisateurs finaux comme matière première pour l'économie circulaire du carbone.

Certains chercheurs ont présenté les trains comme un moyen intéressant de diffuser la technologie de capture du dioxyde de carbone dans l'air, alors que les approches plus traditionnelles impliquent souvent des ventilateurs énergivores et nécessitent des quantités importantes de terrains. C'est le cas de l'usine Orca, plus grand projet de stockage géologique de  en fonctionnement en 2022, qui fonctionne grâce aux ressources géothermiques abondante en Islande.

Le potentiel de capture annuelle de CO2Rail pourrait atteindre 0,45 gigatonne d’ici 2030, 2,9 gigatonnes d’ici 2050 et 7,8 gigatonnes d’ici 2075, chaque voiture ayant une capacité annuelle de  de .

Notes et références 

Atténuation du changement climatique
Entreprise du secteur des technologies ayant son siège aux États-Unis
Entreprise ayant son siège au Texas